Robert Lavergne peut désigner :

 Robert Lavergne (1908-1972), homme politique français ;
 Robert Lavergne (1920-2013), peintre français.